Espalier kan henvise til flere artikler:

Espalier (gitter) – et gitter
Espalier (frugt) – et frugttræ
Espalier (hyldest) – en æresport